Oratorio di Santa Maria Assunta a Fontanellato
Oratorio di Santa Maria Assunta a Pissino di Gorreto
 Oratorio di Santa Maria Assunta presso il Monte Generoso, Mendrisio, Svizzera
 Oratorio di Santa Maria Assunta a Riomaggiore
 Oratorio di Santa Maria Assunta a Follo di Santo Stefano, frazione di Valdobbiadene

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria Assunta
 Collegiata di Santa Maria Assunta
 Pieve di Santa Maria Assunta
 Oratorio dell'Assunta
 Oratorio di Nostra Signora Assunta